La fluorapophyllite-(Na) è un minerale conosciuto fino al 2008 come natroapofillite rinominata quindi come apophyllite-(NaF) per assumere poi il nome attuale nel 2013; appartenente al gruppo dell'apofillite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fillosilicati